Cesare Valbusa – batterista italiano
 Fulvio Valbusa – fondista italiano, fratello di Sabina
 Sabina Valbusa – fondista italiana, sorella di Fulvio